Bei Amiens fanden mehrere Schlachten statt:

 während des Deutsch-Französischen Krieges: Schlacht bei Amiens (1870)
 während des Ersten Weltkrieges: Schlacht bei Amiens (1918)